Steinbachhof ist der Name folgender Orte:

 Steinbachhof (St. Märgen), Ortsteil von St. Märgen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Steinbachhof (Vaihingen an der Enz), Ortsteil von Vaihingen an der Enz, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg